Па́вел Козаке́вич: Козакевич, Павел Васильевич (1813—1882) — генерал-майор корпуса флотских штурманов, вице-директор гидрографического департамента.
 Козакевич, Павел Павлович (1898—1974) — советский учёный-химик, в годы Великой Отечественной Войны — коллаборационист, последний обер-бургомистр Харькова.